Székely Endréné (1912–1979) matematika-fizika-filozófia szakos középiskolai tanár, a pedagógiai tudományok kandidátusa, a Műszaki Egyetem Pedagógiai Tanszékének tanszékvezető docense, születési neve: Horváth Ilona.
Székely Endréné (1918– ) zongoratanárnő, Csáth Géza lánya, Jász Dezső unokahúga, Székely Endre zeneszerző felesége, születési neve: Brenner(-Csáth) Olga.